Мари Ноэль, настоящее имя Мари Руже (, ; 16 февраля 1883, Осер, Франция — 23 декабря 1967, там же) — французская поэтесса. Её поэзия, искренняя, эмоциональная и проникнутая глубоким христианским чувством, высоко ценилась современниками. С 2017 года католической церковью ведётся процесс беатификации Мари Ноэль.

Биография и творчество 
Мари Руже родилась в 1883 году в Осере. Её родителями были Луи Руже и Мари-Эмили-Луиза Бара, двоюродные брат и сестра. В 1884 году семья переехала в дом неподалёку от Осерского собора: впоследствии в этом доме пройдёт почти вся жизнь Мари. Её отец преподавал философию в коллеже; он был агностиком, но прекрасно знал Евангелие и познакомил дочь с основами христианского вероучения. Мари была крещена, и её крёстным отцом стал Рафаэль Перье, преподаватель литературы и поэт. Он же первым заметил талант Мари и поддержал её творчество. Поскольку девочка имела слабое здоровье, она училась преимущественно дома (хотя потом посещала лицей), в том числе под руководством отца, и много читала. Двоюродный брат Мари, Жюльен Бара, учившийся в Париже, познакомил её с поэзией Верлена и музыкой Форе и Дебюсси.

Регулярно писать Мари начала в 1902 году. В 1904 году произошло событие, ставшее переломным в жизни поэтессы: на третий день после Рождества умер её маленький брат Эжен. Затем, также на Рождество, расстроилось её замужество. Став для Мари серьёзным испытанием, эти события вместе с тем укрепили её в вере и повлияли на выбор псевдонима:  — «Рождество». Впервые её стихотворения были опубликованы в 1910 году в «Revue des deux mondes».

В 1920 году, после долгой депрессии, Мари оказалась в лечебнице для душевнобольных. Её психиатр, доктор Паж, увидел в ней одарённую поэтессу и порекомендовал её издателю Сансо. Первый стихотворный сборник Мари Ноэль, «» («Песни и Часы»), был опубликован в 1920 году за счёт автора. За ним последовали «» («Чётки радостей», 1929), «» («Песни милосердия», 1930) и «» («Осенние песни и псалмы», 1947).
В поэзии Мари Ноэль искреннее и страстное исповедание веры сочетается с философскими исканиями и сомнениями, христианское смирение — с душевным смятением и отчаянием. При этом её лирика отличается музыкальностью и напевностью, в ней сильно песенное начало. Именно это сочетание формы, близкой к народной песне с её простой ритмической структурой и регулярной рифмовкой, и глубоко индивидуального, трагичного мироощущения составляет оригинальность поэзии Мари Ноэль. Помимо стихотворений, она также является автором одноактной пьесы-«миракля» «» («Суд Дон Жуана», 1955), прозаических сборников («», 1945; «», 1951; «», 1960) и произведений автобиографического характера («», 1959 и «», 1967).

Ещё при жизни Мари Ноэль была высоко оценена современниками. Её поэзией восхищались Монтерлан, Валери, Бернанос, Арагон, Колетт, Анна де Ноай. В частности, Анри де Монтерлан считал Мари Ноэль величайшим из современных французских поэтов. Она получила ряд премий и наград, в том числе Гран При Общества Литераторов (, 1962), Гран При Французской Академии за поэтическое искусство (, 1962) и Гран При за поэтическое искусство города Парижа (, 1964). В 1960 году генерал де Голль лично вручил Мари Ноэль Орден Почётного легиона со словами, что в её лице он приветствует саму поэзию. В 1962 году композитор  написал на тексты из её сборника «Чётки радости» ораторию, премьера которой состоялась в 1963 году в Театре Елисейских полей. В 1964 году Мари Ноэль было присвоено звание Командора Искусств и Изящной словесности.

Мари Ноэль умерла в родном Осере 23 декабря 1967 года. В 2017 году, в год пятидесятилетия смерти поэтессы, по инициативе епископов Франции был начат официальный процесс её беатификации.

Переводы на русский язык

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Поэтессы Франции
Французские поэты XX века
Поэтессы XX века